

Тоньча — село в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Тоньча — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства